Виктор Иванович Ипатов (15 апреля 1932 — 25 марта 1997) — сталевар Нижнетагильского металлургического комбината имени В. И. Ленина, Свердловская область.

Биография 
Родился 15 апреля 1932 года. Русский.

В 1951 году окончил ремесленное училище. В том же году пришел работать на Нижнетагильский металлургический комбинат, где прошел путь от подручного сталевара до высококвалифицированного специалиста-сталевара. Достигал высоких показателей в труде, был ударником коммунистического труда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1973 года за проявленную трудовую доблесть и достижение выдающихся успехов в выполнении социалистических обязательств, принятых на 1973 год, Ипатову Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Член КПСС с 1958 года. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва, депутатом городского Совета народных депутатов трудящихся, членом партийного комитета комбината, горкома КПСС и Свердловского областного комитета партии, членом советского Комитета защиты мира.

Жил в городе Нижний Тагил. Умер 25 марта 1997 года. Похоронен в Нижнем Тагиле на Центральном кладбище.

Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, медалями. Почетный металлург. Почетный гражданин города Нижний Тагил.

Ссылки 

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Похороненные в Нижнем Тагиле
Делегаты XXIII съезда КПСС